Пессан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Пессан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду